Суперкубок Дании по футболу () — кубок, разыгрываемый между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Всего было произведено 9 розыгрышей с 1994 по 2004 год.

Лучшие клубы

Ссылки
 http://www.rsssf.com

Футбольные соревнования в Дании
Дания